Ива́н Ме́льник:
 Мельник, Иван Александрович (1914—1976) — советский дипломат.
 Мельник, Иван Филиппович (1922—2013) — генерал-лейтенант МВД СССР.